I campionati europei di lotta 2008 sono stati la 60ª edizione della manifestazione continentale organizzata dalla FILA. Si sono svolti dal 1° al 6 aprile 2008 a Tampere, in Finlandia.

Partecipanti 
Alla competizione parteciparono complessivamente 403 lottatori (181 di lotta greco-romana, 154 di lotta libera maschile e 68 di lotta libera femminile), in rappresentanza di 41 distinte federazioni nazionali europee affiliate alla FILA.

  (1/1/-) 
  (6/7/7) 
  (7/7/1) 
  (-/4/4) 
  (7/6/5) 
  (7/7/7) 
  (1/-/-) 
  (7/7/3) 
  (1/-/-) 
  (-/4/-) 
  (-/1/-) 

  (4/3/1) 
  (-/2/1) 
  (6/6/5) 
  (2/4/-) 
  (3/7/3) 
  (4/5/4) 
  (7/7/-) 
  (7/6/4) 
  (7/7/5) 
  (1/1/-) 

  (3/6/2) 
  (3/4/2) 
  (6/3/2) 
  (3/7/-) 
  (3/1/1) 
  (7/3/2) 
  (-/5/-) 
  (-/4/1) 
  (1/1/-) 
  (6/7/7) 
  (-/1/4) 

  (4/-/-) 
  (-/6/2) 
  (7/6/5) 
  (7/7/7) 
  (-/4/-) 
  (-/7/6)
  (5/3/2) 
  (7/7/3) 
  (7/7/7)

Podi

Lotta libera maschile

Lotta greco-romana maschile

Lotta libera femminile

Medagliere

2008
Lotta nel 2008
Competizioni sportive a Tampere
Lotta a Tampere
Competizioni di lotta in Finlandia